Alessandro Kirschner – compositore e direttore di coro italiano.
 David Kirschner – produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense.
 Giorgio Kirschner – direttore di coro italiano
 Jana Kirschner – cantante slovacca
 Joachim Kirschner – aviatore tedesco
 Martin Kirschner – chirurgo tedesco

Altro 
 Filo di Kirschner – strumento chirurgico; prende il nome dal suo ideatore, il chirurgo tedesco Martin Kirschner (1879-1942)